Busca, cadascuna de les manetes d'un rellotge que indiquen les hores, els minuts i els segons.
 Busca, nom col·loquial del cercapersones o beeper.
 La Busca, un dels bàndols polítics en què es dividí la ciutat de Barcelona al .
 Buscha (piemontès Busca), municipi italià, situat a la regió del Piemont.
 Marquesat de Busca, a la regió del Piemont.